Васи́лий Ива́нович Попо́в:
 Попов, Василий Иванович (1925—1955) — гвардии сержант, Герой Советского Союза.
 Попов, Василий Иванович (1830—1893) — адмирал Российского императорского флота.
 Попов, Василий Иванович (1832—1867) — профессор Орловской духовной семинарии. Примечания